Гран-при Бразилии 1976 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 25 января 1976 года на трассе Интерлагос.

Команда «Лотус» выставила на первую гонку чемпионата новые автомобили «Лотус-77», в то время как «Феррари» продолжила использовать прошлогодний автомобиль 312Т. «Брэбем» оснастил свои автомобили новыми 12-цилиндровыми двигателями «Альфа-Ромео», позволявшими улучшить аэродинамику машины. Старые автомобили команды, оснащенные двигателями «Косворт», были проданы частной команде RAM.

Гран-при Бразилии 1976 года стал первым в истории этапом, на котором для старта гонки был использован светофор, заменивший судью, дававшего старт взмахом флага. Со старта в лидеры вырвался Клей Регаццони, опередивший трёх соперников, но уже к 9 кругу его опередил напарник по команде Ники Лауда. Оба «Лотуса» сошли из-за столкновения друг с другом, у Джеймса Ханта, стартовавшего с поула, на 32 круге сгорел двигатель автомобиля, а кругом позже из-за масла, вытекшего из двигателя машины Ханта, занесло автомобиль Жана-Пьера Жарье и он вылетел с трассы. Лауда лидировал на протяжении большей части дистанции и довёл гонку до победы. Приехавший третьим Том Прайс поднялся на подиум второй и последний раз в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-8 Клей Регаццони

9-40 Ники Лауда

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии